L'espressione Croce e delizia può riferirsi a:

Musica 
 Croce e delizia – album dei Litfiba del 1998
 Croce e delizia – video musicale dei Litfiba
 Croce e delizia – album di Simona Molinari del 2010
 Croce e delizia – duetto dell'atto primo de La traviata di Giuseppe Verdi

Cinema 
 Croce e delizia – film del 1995 diretto da Luciano De Crescenzo 
 Croce e delizia – film del 2019 diretto da Simone Godano

Letteratura 
 Croce e delizia – romanzo di Milli Dandolo del 1946
 Croce e delizia – romanzo di Luciano De Crescenzo del 1993